A Equipe do Qatar de Copa Davis representa Qatar na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Qatar Tennis Federation.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe do Qatar)

Qatar